Llanera, municipalità delle Filippine nella Provincia di Nueva Ecija
Llanera, comune della Spagna nella comunità autonoma delle Asturie